Miejscowości w USA:
 Black Creek – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
 Black Creek – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Black Creek – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Gminy w USA:
 Black Creek (ang. Black Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Black Creek (ang. Black Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson
 Black Creek (ang. Black Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Black Creek (ang. Black Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Black Creek (ang. Black Creek Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie